La bataille de Palmyre peut faire référence à :
 la bataille de Palmyre, en 1941 lors de la seconde Guerre mondiale ;
 plusieurs batailles lors de la guerre civile syrienne :
 la bataille de Palmyre en 2015 (prise de Palmyre par l’État islamique);
 la bataille de Palmyre en mars 2016 (reprise par les loyalistes);
 la bataille de Palmyre en décembre 2016 (reprise par l’État islamique);
 la bataille de Palmyre en 2017 (reprise par les loyalistes).